Trehörningarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörningarna, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (3,6 ha)
Trehörningarna, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn